Ceiba – rodzaj roślin wełniakowatych

Miejscowości w Portoryko:
 Ceiba – miejscowość w gminie Ceiba
 Ceiba – miejscowość w gminie Vega Alta
Gminy w Portoryko:
 gmina Ceiba (ang. Ceiba Municipio) – gmina w Portoryko
Miejscowości w Hondurasie:
 La Ceiba – miasto w Hondurasie